La zone Nogob (anciennement zone Fiq) est l'une des 9 zones de la région Somali en Éthiopie.

Woredas
La zone est composée de 5 woredas :
 Dihun ;
 Fiq ;
 Gerbo ;
 Hamero ;
 Segeg.

Somali (région)
Zone en Éthiopie